Tasilikasik bezeichnet:
 Tasilikasik (Insel, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Tasilikasik (Insel, Kangaatsiaq) (auch Naajatooq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland